Příjmení Parma nosí více významných osobností:

 Eduard Parma starší (1929) – český hudebník, kapelník, skladatel a trumpetista
 Eduard Parma mladší (1950–2022) – český skladatel, aranžér, instrumentalista a producent, syn Eduarda, bratr Jindřicha
 Edvard Parma (1853–1921) – český právník a politik, starosta Frenštátu pod Radhoštěm, zemský poslanec
 Georg Parma (1997) – rakouský sportovní lezec, mistr Rakouska a juniorský mistr Evropy
 Jindřich Parma (1952) – český hudební skladatel, syn Eduarda, bratr Eduarda mladšího
 Jiří Parma (1963) – český skokan na lyžích
 Jiří Ota Parma – český spisovatel
 Petr Parma (1954) – český psychoterapeut a kouč
 Tomáš Parma (1971) – český historik a pedagog CMTF UP
 Zdeněk Parma (1925–2006) – český lyžař

Externí odkazy